Irure steht für:

 Irure (Navarra), ein Ortsteil der Gemeinde Esteríbar in der spanischen Provinz Navarra

Irure ist ein Namensteil folgender Personen:

 Miguel María de Lojendio e Irure (1908–1977), spanischer Diplomat